Louise Morvan est un personnage de fiction, une détective privée créée par la romancière Dominique Sylvain en 1995.

Biographie fictive 
Aussi indépendante qu'obstinée, Louise Morvan dirige seule Morvan Investigation, l'agence héritée de son oncle Julian Eden jadis abattu dans le parking de son immeuble. Solitaire mais pas esseulée, Louise fréquente la joyeuse bande du Clairon des Copains, son café QG du quai de la Gironde dans le  de Paris. Elle est également flanquée d'un voisin grognon, le vieux Chenal, et d'une série d'assistants occasionnels. Elle s'occupe de constats d'adultère ou de marchandises volées pour alléger des fins de mois souvent difficiles, mais réussit toujours à embrayer sur des enquêtes aussi excitantes que dangereuses. 

Ses aventures débutent avec la publication de Baka ! aux Éditions Viviane Hamy (collection Chemins nocturnes). Louise part au Japon surveiller le jeune neveu trop dépensier d'un évêque. Dans un Tokyo ivre de pluie, elle multiplie les rencontres étranges dont celle de Boss Gonzo, chef yakuza adepte des bains publics, et du séduisant Ken, comédien de rakugo (forme de théâtre comique traditionnel japonais). 

Le deuxième roman, Sœurs de sang (1997) permet à Louise de rencontrer le commissaire Serge Clémenti qui deviendra dès lors son amant pour une relation aussi passionnelle que mouvementée. L'histoire se déroule en partie à Berlin dans la mouvance des terroristes repentis. En , Points Policier publiera ce roman en poche, dans une version corrigée par l'auteur. 

La privée reprend du service dans Travestis en 1998. Ce roman, épuisé, a été réécrit et porte désormais un nouveau titre : Le Roi Lézard. Dans le nouveau scénario largement modifié, Louise résout l'affaire de l'assassinat de son oncle comme dans la version initiale, mais rencontre en prime le fantôme de Jim Morrison. Cette nouvelle version a été publiée en  (Éditions Viviane Hamy). 

Dans Techno Bobo (1999), elle enquête dans les milieux des raves et de l'ecstasy, et évolue des falaises normandes aux plages d'Ibiza. 

Dans Strad (diminutif de stradivarius) (prix Michel-Lebrun 2001), elle se trouve plongée dans le monde des luthiers, des trafiquants d'instruments anciens et des artistes performeurs.

Dans La Nuit de Geronimo, elle est mandatée par une amie de Clémenti pour retrouver un corbeau amateur d'e-mails anonymes. 

L'origine d'un personnage est toujours difficile à déterminer avec précision, mais 

Détective de fiction
Personnage de roman policier
Personnage de fiction français